Hedges se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 S.Blair Hedges
 Florence Hedges